Hurt (песня):
 «Hurt» — песня Nine Inch Nails.
 «Hurt» — песня Кристины Агилеры.
 «Hurt» — песня шведской группы Sandy Mouche.
 «Hurt» — сингл американского кантри-исполнителя Джонни Кэша.
 Hurt: The EP — первый мини-альбом британской поп-певицы Леоны Льюис.
 «Hurt» — песня Оливера Три.